A Supertaça de Santiago Sul (ou Praia) foi a 8ª edição da Super Taça de Santiago Sul.

Jogou-se a 2 de novembro de 2019 no Estádio da Várzea. O jogo opôs o Celtic da Praia, vencedor de Primeira Divisão de Santiago Sul e Académica da Praia, venceador da Taça de Santiago Sul Celtic Praia venceu o único título final, além Sporting venceu o segundo título consecutiva.

Académica jogarando por terceiro e o último vea e o segundo vez consecutivo, on anterio foi 2018. Celtic Praia jogarando por o primeiro vez tempo.

Partida

Campeão

Ver também
Super Taça de Santiago Sul (Super Taça da Praia)

Ligações externas
 Super Taça de Santiago Sul de 2019 em RSSSF

Grupo Desportivo Recreativo e Cultural Celtic da Praia
Associação Académica da Praia
Super Taça de Santiago Sul
Futebol de 2019 em Cabo Verde
Década de 2010 na Ilha de Santiago